Fullen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fullen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (5,14 km²)
Fullen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (1,13 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn